Salathé ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Salathé (1793–1858), Schweizer Maler, Grafiker und Lithograf
 Hanni Salathé (1926–2012), Schweizer Künstlerin
 John Salathé (1899–1992), US-amerikanisch-schweizerischer Bergsteiger
 Marcel Salathé (* 1975), Schweizer Epidemiologe 
 Nicole Salathé (* 1965), Schweizer Moderatorin
 René Salathé (1927–2022), Schweizer Lehrer, Rektor, Lokalhistoriker und Autor